Папендорф (Варнов) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Папендорф (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.